

Medicina
 NTX – Telopeptide Aminotrminale del collageno di tipo I, presente nell'osso.

Codici 
 NTX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Natuna Ranai Ranai (Indonesia)